Kaundinya peut désigner:

 Ajnata Kaundinya, un moine bouddhiste;
 Jayavarman Kaundinya, un roi du Fou-nan décédé en 514;
 Kaundinya, le fondateur mythique du royaume du Fou-nan.